Alone (Alan Walker), een nummer van de Noorse dj Alan Walker uit 2016
Alone (Bee Gees), een nummer uit 1997
Alone (Big Country), een nummer uit 1993
Alone (i-Ten), een nummer uit 1983, in 1987 gecoverd door Heart
Alone (Modern Talking), het achtste album van de Duitse band Modern Talking uit 1999
Alone (Rag'n'Bone Man)
Alone (thriller uit 2020), Amerikaanse thriller uit 2020 van John Hyams
Alone (horror uit 2020), Amerikaanse horrorfilm uit 2020 van Johnny Martin